Анактувук-Пасс (; инюпик: Anaqtuuvak или Naqsraq) — город в боро Норт-Слоп, штат Аляска, США.

История 

Одна из двух групп инупиатов, известная как нунамиут, традиционно населяла внутренние районы севера Аляски, занимаясь охотой на карибу, тогда как инупиаты, живущие на побережье, занимались охотой на морских млекопитающих и рыболовством. Имела место торговля между нунамиутами и прибрежными инупиатами. В начале XX века происходило резкое сокращение популяции карибу, что вынудило многих нунамиутов в 1920-е годы переехать в деревни на побережье. В 1938 году несколько семей нунамиутов вернулись обратно в район хребта Брукса и поселились вдоль рек Тулугак и Киллик. В 1949 году люди с реки Тулугак переселились на перевал Анактувук, позже сюда переселились и люди с реки Киллик, а также нунамиуты из других населённых пунктов. Сегодня Анактувук-Пасс является единственным поселением нунамиутов.

Город был инкорпорирован в 1959 году. В мае 1951 года здесь было открыто почтовое отделение, а в 1966 году была построена пресвитерианская церковь. В 2009 году местное почтовое отделение было признано самым изолированным в США.

В городе запрещены продажа, ввоз и производство алкоголя.

География 
Площадь города составляет 12,7 км², из которых 12,4 км² — суша и 0,3 км² — открытые водные пространства. Анактувук-Пасс расположен на северной окраине горного хребта Брукса, на водоразделе между реками Анактувук и Джон, на высоте 670 м над уровнем моря.

Население 
По данным переписи 2000 года население города составляло 282 человека. Расовый состав: коренные американцы — 87,59 %; белые — 9,57 %; афроамериканцы — 1,42 %; представители других рас — 0,71 % и представители двух и более рас — 0,71 %.

Из 84 домашних хозяйств в 44,0 % — воспитывали детей в возрасте до 18 лет, 40,5 % представляли собой совместно проживающие супружеские пары, в 15,5 % семей женщины проживали без мужей, 32,1 % не имели семьи. 28,6 % от общего числа семей на момент переписи жили самостоятельно, при этом 3,6 % составили одинокие пожилые люди в возрасте 65 лет и старше. В среднем домашнее хозяйство ведут 3,36 человек, а средний размер семьи — 4,26 человек.

Доля лиц в возрасте младше 18 лет — 38,7 %; лиц старше 65 лет — 5,0 %. Средний возраст населения — 26 лет. На каждые 100 женщин приходится 107,4 мужчин; на каждые 100 женщин в возрасте старше 18 лет — 121,8 мужчин.

Средний доход на совместное хозяйство — $52 500; средний доход на семью — $56 250. Средний доход на душу населения — $15 283. Около 3,2 % семей и 4,4 % жителей живут за чертой бедности.

Динамика численности населения города по годам:

Экономика и транспорт 
Возможности трудовой деятельности жителей Анактувук-Пасс довольно сильно ограничены из-за удалённости и изолированности города. Важную роль в экономике играет охота, которая обеспечивает население города мясом, а также шкурами на продажу. Некоторые жители находят сезонную работу за пределами города.

Город обслуживается аэропортом Анактувук-Пасс. Анактувук-Пасс не связан автомобильными дорогами с другими населёнными пунктами, однако, зимой возможны перевозки грузов от дороги, идущей вдоль Трансаляскинского нефтепровода, используя гусеничный транспорт типа ратраков. Для внутренних перевозок используются снегоходы и вездеходы.

Примечания 

Населённые пункты боро Норт-Слоп
Города Аляски